Kuhlee ist der Familienname folgender Personen:

 Irmgard Kuhlee (1927–2018), deutsche Malerin und Volkskünstlerin
 Volkmar Kuhlee (* 1961), deutscher Fußballspieler